La Temporada 2008 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 2008.

Torneos locales

Primera División

Apertura 
Se jugó entre el 27 de enero y el 31 de mayo de 2008.

Tabla de posiciones final (Clasificación a Copa Sudamericana 2008*):

 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

Final
{{partidos|
local = Colo-Colo|
resultado = 2:0' (0:0)|
visita = Everton|
fecha = 28 de mayo de 2008, 19:30|
estadio = Monumental|
ciudad = Santiago|
refe = Pablo Pozo|
asistencia = 40.000 |
goleslocal = Barrios Fierro | 
golesvisita =|
}}

Tras un acuerdo del Consejo de Presidentes de la ANFP se aprobó el regreso de la Copa Chile, pero esta vez con formato europeo y con la participación de 56 equipos (los 19 de Primera División, los 12 de Primera B, 21 equipos de Tercera División y 3 selecciones invitadas).

El torneo comenzó el 5 de julio de 2008 y contempló partidos hasta febrero de 2009.

El campeón disputará un cupo para la Copa Sudamericana 2009, jugando un encuentro contra el equipo que salga en el 2º lugar de la tabla general de la Etapa Clasificatoria del Torneo Apertura 2009.

 Ascensos y descensos 

Después de cuatro años, la tercera división vuelve a tener equipos que podrían descender; todo esto en miras a la profesionalización de éste. Por lo que el 2009, debería haber una "Tercera A" Profesional y "Tercera B" Amateur. Los equipos que no queden clasificados a la llamada "Tercera B" descenderían a su asociación de origen.

 Torneos internacionales Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales''

Copa Libertadores 

Los representativos chilenos fueron:
Colo-Colo: Eliminado en primera ronda, por diferencia de goles respecto del segundo de su grupo, Boca Juniors (6 PJ, 3 PG, 1 PE, 2 PP, 11 GF, 9 GC)
Audax Italiano: Eliminado en primera ronda, por puntaje tras Sao Paulo, Atlético Nacional y Sportivo Luqueño (6 PJ, 2 PG, 1 PE, 3 PP, 6 GF, 9 GC)
Universidad Católica: Eliminado en primera ronda, por diferencia de goles respecto del segundo de su grupo, América (6 PJ, 3 PG, 0 PE, 3 PP, 6 GF, 6 GC)

Copa Sudamericana 

Los equipos chilenos participantes fueron:
Ñublense: Eliminado en primera fase por Sport Ancash
Universidad Católica: Eliminado en octavos de final por Inter de Porto Alegre

Selección nacional

Selección adulta 
La selección adulta de Chile participa durante 2008 en la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010,  además de un conjunto de partidos amistosos preparatorios para los lances eliminatorios.

El equipo es dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Esta tabla cubre los partidos clase A de la FIFA que la selección de fútbol de Chile disputa en el curso del año 2008.

Variantes

Fútbol femenino

Fútbol playa

Torneo oficial 

El primer Campeonato Oficial de fútbol playa de Chile organizado por la ANFP se disputó entre los días 24 de enero y el 17 de febrero de 2008 en las ciudades de Viña del Mar, La Serena, Pucón e Iquique.

Selección de fútbol playa de Chile 
La Selección de fútbol playa de Chile participa durante 2008 en la Clasificación de CONMEBOL para la Copa Mundial de Fútbol Playa para la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2008, además de un conjunto de partidos amistosos preparatorios para los lances eliminatorios.

El equipo es dirigido por el entrenador chileno Miguel Ángel Gamboa.

Referencias

Enlaces externos 
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

 
Temporadas del fútbol chileno